Oznaczenie nadane przez różne instytucje państw Zachodu trzem różnym radzieckim statkom kosmicznym:
 Kosmos 1
 Mars 2MV-1 1
 Wostok 1